Европейские пещерные саламандры () — род саламандр из семейства безлёгочных саламандр (Plethodontidae) отряда хвостатых земноводных. Амфибии, включаемые в данный род, единственные представители данного семейства, обитающие в Европе (большинство из них являются эндемиками Италии). Род был выделен в 1984 году из рода Hydromantes, который в настоящее время включает только земноводных, обитающих в Новом Свете.

Виды 
8 видов:

Описание 
Небольшие (общая длина не превышает 10—12 см) изящные амфибии, приспособленные к жизни в пещерах и трещинах. Питаются насекомыми и другими беспозвоночными. Характеризуются отсутствием лёгких, наличием мембран между пальцах и наличием особого длинного языка с диском-ловушкой на конце, который способны выбрасывать на несколько сантиметров

Примечания 

Безлёгочные саламандры
Земноводные Европы
Пещерная фауна